Doutzen Kroes – supermodella e attrice olandese
 Evert Kroes – vogatore olandese
 Neelie Kroes – politica olandese
 Wolter Kroes – cantante olandese